«Последний замок» () — американский кинофильм 2001 года с участием Роберта Редфорда и Джеймса Гандольфини.

Сюжет 
Руководителя многих успешных боевых операций, генерала Юджина Ирвина, за неподчинение приказу направляют в тщательно охраняемую тюрьму для военных заключенных, командует которой властный и жестокий полковник Винтер. Знаменитый своими подвигами, генерал сразу завоевывает симпатии заключенных, и даже начальник тюрьмы почти преклоняется перед ним, желая сделать чуть ли не своей правой рукой. Но, наблюдая за царящими здесь порядками, за несправедливостью и насилием, Ирвин решает бросить вызов Винтеру и начинает подготовку к настоящему бунту с целью взять командование тюрьмой на себя.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Род Лури
 Продюсеры: Роберт Лоуренс, Дон Зепфел
 Сценарий: Дэвид Скарпа, Грэхэм Йост
 Оператор: Шелли Джонсон
 Композитор: Джерри Голдсмит

См. также 
 Господа офицеры — фильм со схожим сюжетом

Ссылки 
 
 
 
 
 Официальный сайт фильма

Драматические боевики США
Фильмы о заключённых
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы Рода Лури
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита